Österbottniska Posten kan syfta på:

 Österbottniska Posten (1884–1968) – dagstidning i Nykarleby, Finland
 Österbottniska Posten (1968–) – organ för Svenska Österbottens ungdomsförbund och arvtagare till Österbottniska Posten från 1884